Trzy okręty należące do Marynarki Wojennej Stanów Skonfederowanych nosiły nazwę CSS Tennessee:

 pierwszym był "Tennessee" budowany w Memphis, który nigdy nie został ukończony
 drugi "Tennessee" był bocznokołowym parowcem zbudowanym w 1853 roku i przejętym w 1861 roku przez Konfederatów w Nowym Orleanie; w 1862 roku po zdobyciu Nowego Orleanu przez siły Unii został włączony do floty Unii jako USS "Tennessee"; jego nazwę zmieniono na USS "Mobile" po zdobyciu przez Unię w 1864 roku taranowca CSS "Tennessee" 
 trzeci "Tennessee" był taranowcem zwodowanym w 1863 roku i włączonym do służby w 1864 roku; w tym samym roku zdobyty został przez siły Unii w bitwie w zatoce Mobile i przemianowany na USS "Tennessee"

Tennessee